Il doppio del torneo di tennis Zagreb Open 1999, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Ivan Ljubičić e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Jérôme Hanquez e Régis Lavergne 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Saša Hiršzon /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Álex López Morón /  Eduardo Nicolás (primo turno)

 Massimo Ardinghi /  Massimo Valeri (semifinali)
 Julián Alonso /  Paul Rosner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zagreb Open 1999